Концевой — фамилия.

Известные носители 
 Концевой, Анатолий Алексеевич (1953—2020) — советский баскетболист, баскетбольный тренер и функционер.
 Концевой, Анатолий Георгиевич (род. 1968) — генерал-майор ВС РФ, начальник РГВВДКУ в 2012—2017 годах.
 
 Концевой, Зиновий Абрамович (1903—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Концевой, Сергей Владимирович (род. 1986) — белорусский футболист.